«Петербургас авизес» ( — «Петербургская газета») — главное печатное издание младолатышей. «Петербургас авизес» выходила в Санкт-Петербурге с 26 июля 1862 года по июнь 1865 года. Издателем был Кришьянис Валдемар. Изначально редактором был Юрис Алунанс, затем Кришьянис Барон.

«Петербургас авизес» уделяла внимание культурным, хозяйственным и политическим проблемам. Уделяла внимание российской аграрной реформе 1860-х годов. В «Петербургас авизес» публиковались рассказы и стихи К. Барона, К. Даугуля, Ю. Ругена.

Ссылки 
 
 Rakstu izlase

Газеты Российской империи
Газеты Санкт-Петербурга
Газеты на латышском языке
Газеты XIX века